Соревнование среди мужчин на открытом воздухе, одиночный разряд - одно из шести соревнований по теннису включенных в программу Олимпийских игр 1908 года. В соревновании приняли участие 31 спортсмен из 9 стран..

Результаты

Итоговое положение

Финалы 

Матча за третье место не было. Бронзовую медаль получил Уилберфорс Ивс, как проигравший чемпиону в полуфинале.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований